Název Konský potok má více vodních toků:

 Konský potok (přítok Slané) – levostranný přítok Slané na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Konský potok (přítok Trnovce) – pravostranný přítok Trnovce na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš